Мати се може односити на:

 Мајка
 Мати (Грчка), насеље у Грчкој
 Мати (Мантова), насеље у Италији
 Мати (Торино), насеље у Италији
 Мати (филм из 1958), југословенски филм
 Мати (филм из 1959), југословенски филм